Toponímia:
 Llanos, extenses praderies o sabanes tropicals que es troben a l'est dels Andes, al nord-oest d'Amèrica del Sud (Colòmbia i Veneçuela)
 Llanos de Albacete, comarca manxega integrada pel municipi d'Albacete
 Llanos de Cáceres, comarca d'Extremadura a la província de Càceres
 Llanos del Caudillo, municipi de la província de Ciudad Real a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Llanos de Olivenza, comarca d'Extremadura a la zona sud-occidental de la província de Badajoz amb capital a Olivença
 Los Llanos de Aridane, municipi canari a l'oest de l'illa de La Palma (província de Santa Cruz de Tenerife, Espanya)
 Los Llanos de Tormes, municipi de la província d'Àvila, a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Los Llanos o Aeroport d'Albacete, aeroport públic espanyol, al sud de la ciutat espanyola d'Albacete
 Base de Los Llanos, base aèria de l'Exèrcit de l'Aire d'Espanya a Albacete
 Estació d'Albacete - los Llanos, estació de ferrocarril propietat d'Adif al municipi d'Albacete, Castella - la Manxa
 Santa María de los Llanos, municipi de la província de Guadalajara, a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa
 Villalba de los Llanos, municipi de la província de Salamanca a la comunitat autònoma de Castella i Lleó
 Biografies:
 Amparo Llanos (1965), guitarrista i compositora espanyola membre del grup de música Dover
 Antonio Llanos y Berete (Madrid, 1841 - 1900), compositor espanyol
 Cristina Llanos (1975), cantant i guitarrista del grup madrileny Dover
 Dolores de los Llanos Peñarrubia Blasco (Villamalea, 1961), catedràtica en biologia dedicada a la docència i a la recerca
 Eulalia de Llanos y Noriega (Gijón, 1809 - 1865), poeta espanyola del Romanticisme
 Félix de Llanos y Torriglia (San Fernando, Cadis, 1868 – Madrid, 1949), polític, escriptor i historiador espanyol
 Fernando o Hernando de los Llanos, pintor castellà del Renaixement actiu el primer terç del segle XVI
 Jerónima de Llanos y Ferrer (Madrid, 1630 - Alcalá de Henares, 1689), religiosa carmelita descalça castellana
 José María Llanos, polític del partit Vox
 Ibai Llanos Garatea (Bilbao, 1995), influenciador, youtuber i locutor d'esports electrònics
 María de los Llanos Lozano Guevara (Madrid, 1926 - Jesús, Eivissa, 2015), filòsofa i professora eivissenca
 María de los Llanos de Luna Tobarra (Sevilla, 1960), advocada i política espanyola, Delegada del Govern espanyol a Catalunya entre 2012 i 2016
 Nerea Llanos (Baracaldo, 1967), advocada i política espanyola, secretària general del Partit Popular del País Basc, parlamentària basca i portaveu del PP al Parlament basc
 Pare Llanos (1906 - 1992), jesuïta i militant comunista espanyol
 Virgilio Llanos Manteca (Zafra, Extremadura, 1896-Moscou, 1973), apuntador teatral, polític i militar espanyol